Мустафа́ (, Muṣṭafā) — поширене чоловіче ім'я в мусульманському світі. Також може вживатись як прізвище.

Походження 
Ім'я Мустафа арабського походження. Це один з епітетів Мухаммеда, який означає «обраний».

Вибрані персоналії 
 Шехзаде Мустафа (1515–1553) — син Сулеймана Пишного.
 Мустафа I — султан Османської імперії
 Мустафа II — султан Османської імперії
 Мустафа III — султан Османської імперії
 Мустафа IV — султан Османської імперії
 Кара-Мустафа, Кара-Мустафа-паша Мерзіфонлю (рік народження невідомий, Мерзіфон — 25 грудня 1683, Белград) — державний та військовий діяч Османської імперії.
 Фазіл Мустафа Кепрюлю (*1637 — †19 серпня 1691) — державний та військовий діяч Османської імперії, великий візир.
 Ататюрк Мустафа Кемаль — засновник сучасної турецької держави.
 Мустафа Шокай (1890–1941) — казахський громадський і політичний діяч, публіцист.
 Азіза Мустафа Заде
 Найєм Мустафа — український журналіст, народний депутат України.
 Мустафа Джемілєв — кримсько-татарський політичний та громадський діяч, правозахисник, народний депутат України.
 Мустафа Кемаль Іззет — турецький футболіст.
 Мустафа Ятабаре (фр. Mustapha Yatabaré, * 26 січня 1986, Бове) — малійський футболіст, нападник турецького «Трабзонспора».
 Мустафа Барзані (курд. Mela Mistefa yê Barzanî; * 14 березня 1903(19030314), Барзан — † 1 березня 1979, Вашингтон) — курдський військовий і політичний діяч.
 Мустафа Юмлу (тур. Mustafa Yumlu, * 25 вересня 1987, Трабзон) — турецький футболіст, захисник клубу «Трабзонспор».
 Мустафа Дьялло (фр. Moustapha Diallo, * 14 травня 1984, Дакар) — сенегальський футболіст, півзахисник клубу «Генгам».
 Мустафа Баяль Салль (фр. Moustapha Bayal Sall, * 30 листопада 1985, Дакар) — сенегальський футболіст, півзахисник клубу «Сент-Етьєн» та національної збірної.
 Фарук Бен-Мустафа (фр. Farouk Ben Mustapha, * 1 липня 1989, Туніс) — туніський футболіст, воротар «Бізертена».
 Мустафа Акинджи (тур. Mustafa Akıncı) — обраний президент невизнаної держави Турецька Республіка Північного Кіпру.
 Мустафа Пектемек — турецький футболіст, нападник клубу «Бешикташ» та національної збірної Туреччини.
 Мустафа Мерліка Круя — 13й прем'єр-міністр Албанії.
 Іса Мустафа — косовський політик албанського походження
 Мухаммед Мустафа аль-Барадаї (араб. محمد مصطفى البرادعي‎; Muḥammad Muṣṭafa al-Barādaʿī; * 17 червня 1942, Каїр) — єгипетський громадський діяч, політик.
 Мустафа Абдель Джаліль (араб. مصطفى عبد الجليل‎) (нар. 1952) — лівійський політик.
 Мустафа Халіль — єгипетський політичний діяч, прем'єр-міністр Єгипту (1978–1980).
 Мустафа Ісмет Іненю (тур. Mustafa İsmet İnönü, 24 вересня 1884, Ізмір, Османська імперія — 25 грудня 1973, Анкара, Туреччина) — турецький державний та політичний діяч.
 Мустафа Аміні (англ. Mustafa Amini, * 20 квітня 1993, Сідней) — австралійський футболіст афгано-нікарагуанського походження, півзахисник клубу «Боруссія».
 Мустафа Саглам (тур. Mustafa Sağlam; * 1 січня 1988(19880101)) — турецький борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Мустафа Саліфу — тоголезький футболіст, атакувальний півзахисник клубу «Саарбрюкен» і національної збірної Того.

Топоніми 
 Мустафа (Азербайджан) — село в Азербайджані.

Інше 
 Мустафа (пісня) — пісня рок-гурту Queen.
 Премія Мустафа — премія Організації Ісламського співробітництва за досягнення в розвитку науки і техніки.

Арабські імена